Maurice Greene (1696–1755) – angielski kompozytor barokowy
 Maurice Greene (1900–1952) – gujański krykiecista
 Maurice Greene (1906–1987) – brytyjski dziennikarz i redaktor
 Maurice Greene (1926–2017) – amerykański wirusolog
 Maurice Greene (1931–2008) – brytyjsko-indyjski fotograf
 Maurice Greene (ur. 1974) – amerykański sprinter
 Maurice Greene (ur. 1986) – amerykański zawodnik MMA